Beit bzw. von Beit ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Beit (1853–1906), britisch-südafrikanischer Diamantenmagnat und Mäzen
 Alfred Beit, 2. Baronet (1903–1994), britischer Politiker, Kunstsammler und Philanthrop
 Eduard Beit von Speyer (1860–1933), deutsch-jüdischer Bankier und Inhaber des Frankfurter Bankhauses Lazard Speyer-Ellissen

 Hedwig von Beit (1896–1973), deutsche Erzähl- und Märchenforscherin
 Malachi Beit-Arié (* 1937), israelischer Kodikologe und Paläograph
 Markus Salomon Beit (1724–1810), Unternehmer in Hamburg
 Maron von Beit, christlicher Eremit und Priester im Orient
 Otto Beit (1865–1930), britischer Mäzen

Beit meint ferner:
 Beit (Pfeifentasche), eine Pfeifentasche in Mauretanien

Siehe auch:
 Beyth
 Bait
 Beith (Begriffsklärung)
 Bite
 Byte (Begriffsklärung)